Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jehož členové nestartovali společně. Herbert se rozhodl soutěže nezúčastnit. Spoluhráčem Mahuta se stal krajan Édouard Roger-Vasselin, s nímž dohrál ve druhém kole na raketách Kohlschreibera s Verdascem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený britsko-brazilský pár, obhajující finálovou účast, Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal kolumbijské turnajové sedmičky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali devátou společnou trofej, respektive třetí v probíhající sezóně. 32letý Murray vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a první v sérii Masters. Pro 36letého Soarese to bylo dvacáté deváté takové turnajové vítězství a třetí v kategorii Masters.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2. kolo)
  Mike Bryan /  Jack Sock (2. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2018